Gustavo Zagrebelsky (1943) – giurista italiano, giudice della Corte costituzionale dal 1995 al 2004, fratello di Vladimiro
 Vladimiro Zagrebelsky (1940) – magistrato italiano, giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 2001, fratello di Gustavo